Szabó Dezső (1879–1945) író, kritikus, publicista, főreáliskolai tanár.
Szabó Dezső (1882–1966) történész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (1931–1949)
Szabó Dezső (1888–1971) festőművész, gimnáziumi tanár
Szabó Dezső (1967–) többpróbázó atléta
Szabó Dezső (1989–) rúdugró atléta